Ива́н Фра́нко:
 Франко, Иван Яковлевич (1856—1916) — украинский писатель.

 «Иван Франко» — советский фильм 1956 года.
 «Иван Франко» — советский пассажирский лайнер, головное судно серии из 5 судов типа «Иван Франко».